Das Wort Freiheitsglocke bezeichnet

 die größte profan genutzte Glocke Berlins, die Freiheitsglocke in Berlin
 die Glocke, die geläutet wurde, als die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung in Philadelphia verkündet wurde, siehe Liberty Bell
 die Verbandszeitschrift der Vereinigung der Opfer des Stalinismus

Siehe auch:
 die Europäische Freiheitsglocke im Gifhorner Kulturinstitut Die Brücke
 Friedensglocke
 Liberty Bell (Begriffsklärung)